«На последнем берегу»:

Книги 
 «На последнем берегу» () — фантастический роман американской писательницы Урсулы Ле Гуин (1972).
 «На последнем берегу», или «На берегу» () — постапокалиптический роман британского писателя Невила Шюта (1957).

Фильмы 
 «На последнем берегу», или «На берегу» — американский кинофильм режиссёра Стэнли Крамера (1959), экранизация романа Невила Шюта.
 «На последнем берегу» — американо-австралийский телефильм режиссёра Рассела Малкэхи (2000), ремейк фильма Стэнли Крамера.

См. также 
 На берегу